Beweis steht für:
 Beweis (Mathematik)
 Beweis (Logik)
 Beweis (Recht)
 Beweismittel

Beweis, Der Beweis, Werktitel: 
 Der Beweis – Liebe zwischen Genie und Wahnsinn (2005), britischer Spielfilm

Siehe auch:
 Gottesbeweis
 Beweislast
 Widerlegung